Ким Су Джин (; ) — южнокорейская кёрлингистка.

Играет на позиции первого.

Достижения 
 : бронза ().
 : серебро ().
 : золото ().
 Кубок мира по кёрлингу 2018/2019: золото (3 этап), серебро (2 этап).
 : серебро (, ).
 : серебро ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Curling World Cup 

 Видео:
 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Республики Корея
Чемпионы Тихоокеанско-Азиатского региона по кёрлингу
Призёры Универсиад в кёрлинге